Питер Роберт Рассел Уилсон (; 15 сентября 1986 года, Дорчестер) — британский стрелок, выступающий в дисциплине дубль-трап. Победитель Олимпиады в Лондоне. Кавалер Ордена Британской империи.

Биография 
Первоначально Питер Уилсон занимался сноубордингом, но получил травму плеча, которая не позволила ему продолжать выступления в этом виде. По предложению отца он стал заниматься спортивной стрельбой. 

Первоначально британец занимался трапом и скитом, но это виды не пришлись ему по вкусу и свой выбор Уилсон остановил на дисциплине дубль-трап. В 2006 году он стал чемпионом Европы среди юниоров в этой дисциплине.

В рамках программы подготовки будущих олимпийцев Уилсон посещал Олимпиаду в Пекине. С тех пор он тренируется у Олимпийского чемпиона Афин, Ахмеда Аль Мактума. Для продолжения тренировок Уилсон был вынужден самостоятельно зарабатывать и некоторое время работал барменом.

В 2011 года на чемпионате Европе в Белграде британец стал серебряным призёром в командном зачёте, а в личном дубль-трапе стал четвёртым. Выиграв в начале 2012 года этап мирового кубка в Чили он квалифицировался на домашнюю Олимпиаду.

В соревнованиях Уилсон уверенно захватил лидерство уже после квалификации, поразив 143 из 150 мишеней. В финале он набрал 45 очков, ни разу не утратив единоличное лидерство. Золото Уилсона стало единственной наградой хозяев в стрелковом спорте на Играх в Лондоне и первым золотом в стрелковом спорте на Олимпийских играх с 2000 года.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Великобритании
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Члены ордена Британской империи